Ez a lista a női egyiptológusokat sorolja fel.

Jegyzetek

Személyek listái
Egyiptológusok
Wikidata tesztlapok